Sadri steht für:
 Sadri (Sprache), eine indoarische Bihari-Sprache
 Sadri (Rajasthan), Stadt in Rajasthan (Indien)

Sadri ist der Familienname folgender Personen:
 Cyrus Sadri (* 1970), deutscher Radiomoderator
 John Sadri (* 1956), US-amerikanischer Tennisspieler